Метаарсенат бария — неорганическое соединение, соль бария и мышьяковой кислоты с формулой Ba(AsO), бесцветные кристаллы.

Получение 
 Нагревание дигидроарсената бария :

Физические свойства 
Метаарсенат бария образует кристаллы
 .

Химические свойства 
 Соединение полимеризуется, образуя «стёкла» [Ba(AsO)].
 Реагирует с водой:

Примечания

Литература 
 
 

бария
Соединения бария по алфавиту
Соли бария